Caspar (heilige), een van de drie koningen
Caspar (Californië), een plaats in Mendocino County in de Verenigde Staten
Caspar Lee, een bekende youtube-ster.

Zie ook
Casper (doorverwijspagina)